Gondoriz (Arcos de Valdevez), een plaats in de Portugese gemeente Arcos de Valdevez
 Gondoriz (Terras de Bouro), een plaats in de Portugese gemeente Terras de Bouro